Липовое — название населённых пунктов:

Россия 
 Липовое — посёлок в Нагорском районе Кировской области.

Украина 
 Липовое — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Липовое — село в Бахмутском городском округе Донецкой области.
 Липовое — село в Лиманском районе Донецкой области.
 Липовое — село в составе города Макеевка Донецкой области.
 Липовое — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Липовое — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Липовое — село в Марковском районе Луганской области.
 Липовое — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Липовое — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Липовое — село в Талалаевском районе Черниговской области.